Hand steht für:

 ein Körperteil des Menschen und der anderen Primaten, die Hand
 in der Heraldik die gemeine Figur im Wappen, siehe Hand (Heraldik)
  
 rechtlich veraltet der Eigentümer 
 das individuelle Schriftbild eines Menschen, siehe Schriftvergleichung
 die individuellen Merkmale eines bildenden Künstlers, siehe Manier (Stil)
 der Bühnenassistent, Stagehand
 ein Regelverstoß im Fußball, siehe Handspiel
 im Kartenspiel die Karten des Spielers, auch Blatt, siehe Hand (Kartenspiel)
 im Poker die besten fünf Karten, die ein Spieler nutzen kann, siehe Hand (Poker)  
 ein Gewinngrad beim Skat, siehe Skat #Nullspiele
 der finale Zug beim Rommé, siehe Rommé #Hand-Rommé

 eine Reihe im Fruchtstand eines Büschels Bananen, siehe Bananen #Fruchtstände, Früchte und Samen
 ein Längenmaß, Handbreit

Hand heißen folgende geographische Objekte:
 Hand County, Bezirk in South Dakota, Vereinigte Staaten
 Hand (Bergisch Gladbach), Stadtteil von Bergisch Gladbach 
 Hand-Gletscher, Talgletscher im ostantarktischen Viktorialand

Hand ist der Familienname folgender Personen:
 Augustus C. Hand (1803–1878), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Cadet Hand (1920–2006), US-amerikanischer Meeresbiologe
 David Hand (1900–1986), US-amerikanischer Animator, Filmregisseur und Filmproduzent
 Donovan Hand (* 1986), US-amerikanischer Baseballspieler
 Edward Hand (1744–1802), US-amerikanischer Offizier und Politiker
 Elizabeth Hand (* 1957), amerikanische Schriftstellerin
 Eoin Hand (* 1946), irischer Fußballspieler und -trainer
 Ferdinand Gotthelf Hand (1786–1851), deutscher Philologe
 George H. Hand (1837–1891), US-amerikanischer Jurist, Soldat und Politiker
 Iver Hand (* 1941), deutscher Mediziner und Experte für Angst- und Zwangsstörungen
 James Hand (1952–2020), US-amerikanischer Country-Musiker und Songwriter
 Joey Hand (* 1979), US-amerikanischer Rennfahrer
 John Hand (1902–1967), kanadischer Ruderer
 Kelli Hand (1964–2021), US-amerikanische Techno-Musikerin und DJ
 Learned Hand (1872–1961), US-amerikanischer Richter und Rechtsgelehrter
 Ralf Hand (* 1964), deutscher Botaniker
 Suzanne J. Hand (* 1955), australische Mammalogin und Paläontologin
 T. Millet Hand (1902–1956), US-amerikanischer Politiker
 James Hand (1952–2020), US-amerikanischer Countrymusiker
 Uwe Hand (* 1952), deutscher Maler
 Willow Hand (* 1998), US-amerikanisches Model

HAND steht als Abkürzung für:
 Have a Nice Day – diverse Bedeutungen

 Siehe auch:
 Die Hand
 Dritte Hand
 Handt, Hant, Hande
 Rote Hand, Die schwarze Hand

Abkürzung